ISW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Alexander Field South Wood County, Wisconsin Rapids (Wisconsin), Stati Uniti